Ри́членд-Се́нтер () — топоним в США:
  — город в округе Ричленд штата Висконсин.
  — невключённая территория в округе Фултон штата Индиана.

См. также 
 Ричленд